Анна Александровна Пругова (родилась 20 ноября 1993 года в Хабаровске) — российская хоккеистка, вратарь уфимской «Агидели» и сборной России.

Карьера 
Хоккеем увлеклась с 11 лет, наблюдая за матчами хабаровского «Амура». Дебютировала в команде «Самородок», став вратарём. Некоторое количество матчей провела за мужскую команду, причём никто из членов команды и арбитров не возражал против такого решения.

Профессиональную карьеру начала в подмосковном «Торнадо», один сезон поиграла в петербургском «Динамо», а в 2017 году перебралась в «Агидель» – клуб из структуры «Салавата Юлаева» – где трижды выиграла чемпионат России.

В 2007 году дебютировала в женской молодёжной сборной России по хоккею на турнире четырёх команд в Дмитрове. Благодаря игре Пруговой сборная заняла третье место и могла рассчитывать на победу, если бы не промахи в серии буллитов.

В 2010 году поехала на Олимпиаду в Ванкувере, став самой юной хоккеисткой (16 лет и 86 дней). Сборная заняла там шестое место, обыграв только команды Китая и Словакии, а в игре за 5-е место по буллитам уступила Швейцарии. В 2011 году вместе со сборной Пругова вернулась в высший дивизион, одержав победу в первом дивизионе, а в 2013 году стала бронзовым призёром чемпионата мира.

В 2014 году была вызвана в сборную для участия в турнире Олимпийских игр в Сочи: она провела матчи группового этапа против Японии и Швеции, а также матчи плей-офф против Швейцарии, Японии и Финляндии. Сборная России заняла 6-е место. В 2016 году выиграла ещё одну бронзовую медаль на чемпионате мира в канадском Камлупсе.

Пругова работала комментатором на матче «Салавата Юлаева» на местном канале, в 2022 году стала первой девушкой комментатором-экспертом на КХЛ ТВ.

Примечания

Ссылки 
 Профиль сайте Федерации хоккея России 
 
 
 Профиль на сайте Komanda2014.com 

Хоккеистки России
Хоккейные вратари
Игроки ЖХК «Торнадо»
Игроки ЖХК «Агидель»
Игроки ЖХК «Динамо-Нева»
Игроки женской сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Спортивные комментаторы России
Спортивные телекомментаторы